Cyril Gaillard (ur. 14 maja 1993 w Grenoble) – francuski biegacz narciarski, zawodnik klubu Meaudre.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 17 grudnia 2004 roku, podczas zawodów Pucharu Alpejskiego w Montgenèvre, gdzie zajął 81. miejsce w sprincie stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 lutego 2008 roku w Sztokholmie, gdzie zajął 40. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie zajmując 16. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Najlepszym rezultatem było 4. miejsce zajęte w Szklarskiej Porębie 18 stycznia 2014, jednocześnie kwalifikując się na Igrzyska Olimpijskie w Soczi.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata młodzieżowców U-23

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gaillard nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Ludzie urodzeni w Grenoble